Le comitat est la dénomination française des divisions administratives territoriales de certains pays d'Europe centrale, notamment :
 la Hongrie (megye) : voir Comitats de Hongrie,
 la Slovaquie (župa - hist. seulement),
 la Croatie (županija), on emploie le terme joupanie tiré de la prononciation du croate. Voir l'article Comitats de Croatie,
 la Bosnie-Herzégovine (županija).

Ce mot correspond à l'allemand Gespanschaft et au latin comitatus qui a également donné le mot comté en français.

Administration territoriale